В Республике Таджикистан по состоянию на 1 января 2022 года насчитывается 18 городов (). Один из них, столица страны город Душанбе, имеет статус отдельной административно-территориальной единицы первого порядка, 4 города имеют статус города республиканского подчинения, 13 городов имеют статус города областного подчинения.

Список

Бывшие города 
 Гафуров — город с 1978 года. Ныне пгт.
 Новабад — город в 1950—1959 годах. Ныне пгт.
 Пяндж — город с 1953 года. Ныне пгт.
 Шураб — город в 1952—2007 годах. Ныне пгт.

Карта 
Легенда карты:
  Столица Таджикистана
  Центры областей
  Прочие города
  Бывшие города

См. также 
 Посёлки городского типа Таджикистана

Примечания 

 
Таджикистан
Списки:Таджикистан